Blågården er en boligforening under fsb beliggende på Nørrebro i København. Boligforeningen har samlet 901 lejligheder og er således en af de største danske boligforeninger. 

Boligerne ligger omkring Blågårds Plads i gaderne Blågårdsgade, Korsgade, Todesgade og Baggesensgade.

Foreninger fra Danmark
Nørrebro